

Chimica 
 S12 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 SIAI S.12 – idrovolante biplano monomotore da ricognizione della SIAI
 S12 – superstrada polacca